Ucieczka gangstera (The Getaway) – powieść Jima Thompsona z 1959 roku 
 Ucieczka gangstera (The Getaway) – adaptacja powieści w reżyserii Sama Peckinpaha z 1972 roku
 Ucieczka gangstera (The Getaway) – remake z 1994 roku w reżyserii Rogera Donaldsona

Zobacz też 
 The Getaway